Bundesliga har flere betydninger. Den bruges ofte i Tyskland og Østrig som en betegnelse for en turnering, der kan betragtes som et officielt landsmesterskab:

 1. Fußball-Bundesliga (ofte bare kaldt Bundesligaen) – bedste række i tysk fodbold
 2. Fußball-Bundesliga – næstbedste række i tysk fodbold
 Bundesliga (kvinder) - bedste række i tysk kvindefodbold
 Bundesliga (håndbold) – bedste række i tysk håndbold
 Handball-Bundesliga Frauen - øverste række for kvinder i tysk håndbold
 Bundesliga (Østrig) – bedste række i østrigsk fodbold